WE 177 oder WE.177 steht für:

 NSG WE 177 (Naturschutzgebiet Weser-Ems 177), Naturschutzgebiet im Landkreis Emsland, Niedersachsen, siehe Tinner Dose-Sprakeler Heide
 WE.177, britische nukleare Fliegerbombe